Emmenhausen (Bovenden) - dorp in Nedersaksen, Duitsland
 Emmenhausen (Waal) - dorp in Beieren, Duitsland